Lissuhnen (auch: Lyssuhnen) ist ein deutscher Ortsname:
 Lissuhnen, bis 1938 Lyssuhnen, Dorf im Kreis Johannisburg, Ostpreußen, seit 1945: Łysonie im Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Lissuhnen, 1936 bis 1945 Lißuhnen, Dorf im Kreis Sensburg, Ostpreußen, seit 1945: Lisunie im Powiat Mrągowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Lissuhnen, Forsthaus im Kreis Sensburg, Ostpreußen, seit 1945: Lisiny (Mikołajki) im Powiat Mrągowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen